Герменфред (Эрменфред) — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Герменфред — один из вариантов написания имени короля тюрингов Герменефреда (VI век)
 Герменфред — епископ Вердена (начало VII века)
 Герменфред — епископ Луго (середина VII века)
 Герменфред — епископ Сьона (XI век)